2-й Чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 30 августа по 12 сентября 1956 года в столице Франции Париже с участием 17 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, ГДР, Израиль, Китай, КНДР, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, СССР, США, Франция, ФРГ, Чехословакия.

Система проведения чемпионата 
17 участников чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 5 групп. 10 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 10-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 11—17-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

В случае равенства очков у двух и более команд места определялись по результатам встреч между ними.

Первый этап

Группа А 

 30 августа: СССР — Люксембург 3:0 (15:1, 15:2, 15:0); США — Израиль 3:0 (15:1, 15:4, 15:2).
 31 августа: СССР — США 3:0 (15:7, 15:4, 15:6); Израиль — Люксембург 3:0 (15:7, 15:5, 15:6).
 1 сентября: СССР — Израиль 3:0 (15:2, 15:2, 15:0); США — Люксембург 3:0 (15:0, 15:1, 15:1).

Группа В 

 30 августа: Китай — Австрия 3:0 (15:1, 15:2, 15:3); Польша — ФРГ 3:0 (15:0, 15:0, 15:1).
 31 августа: Австрия — ФРГ 3:0 (15:10, 15:7, 15:0); Польша — Китай 3:1 (17:15, 14:16, 15:6, 15:5).
 1 сентября: Польша — Австрия 3:0 (15:3, 15:3, 15:1); Китай — ФРГ 3:0 (15:1, 15:3, 15:2).

Группа С 

 30 августа: Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:1, 15:1, 15:4).
 31 августа: Нидерланды — Бельгия 3:0 (15:10, 15:7, 15:5).
 1 сентября: Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:3, 15:4, 15:10).

Группа D 

 30 августа: ГДР — Франция 3:0 (15:13, 15:11, 15:12).
 31 августа: Болгария — Франция 3:1 (15:3, 15:8, 14:16, 15:11).
 1 сентября: Болгария — ГДР 3:0 (15:7, 15:7, 15:7).

Группа E 

 30 августа: КНДР — Бразилия 3:1 (15:6, 11:15, 15:3, 15:9).
 31 августа: Румыния — Бразилия 3:0 (17:15, 15:4, 15:3).
 1 сентября: Румыния — КНДР 3:0 (15:11, 15:11, 15:10).

Классификационный раунд 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 2 октября: Бельгия — Израиль 3:1 (15:9, 17:15, 5:15, 15:11); Бразилия — ФРГ 3:0 (15:1, 15:0, 15:4); Франция — Люксембург 3:0 (15:1, 15:0, 15:1).
 3 октября: Бельгия — ФРГ 3:0 (15:0, 15:2, 15:8); Бразилия — Люксембург 3:0 (15:1, 15:1, 15:0); Франция — Австрия 3:0 (15:6, 15:6, 15:4).
 5 октября: Бразилия — Австрия 3:0 (15:0, 15:6, 15:3); Бельгия — Люксембург 3:0 (15:0, 15:8, 15:5); Израиль — ФРГ 3:0 (15:11, 15:7, 15:3).
 6 октября: Бельгия — Австрия 3:0 (15:6, 15:3, 16:14); Бразилия — Франция 3:1 (15:13, 17:15, 14:16, 15:6).
 8 октября: Франция — Бельгия 3:0 (15:7, 15:8, 15:6); Израиль — Австрия 3:1 (5:15, 15:3, 15:8, 15:9); ФРГ — Люксембург 3:1 (15:5, 15:13, 7:15, 18:16).
 9 октября: Франция — Израиль 3:0 (15:2, 15:11, 15:2); Бразилия — Бельгия 3:0 (15:5, 15:10, 15:9).
 10 октября: Франция — ФРГ 3:0 (15:4, 15:4, 15:5); Бразилия — Израиль 3:0 (15:5, 15:3, 15:2); Австрия — Люксембург 3:0 (15:3, 15:9, 15:12).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 2 сентября: ГДР — Польша 3:1 (15:12, 15:12, 13:15, 16:14); СССР — Китай 3:0 (15:8, 15:0, 15:9); Чехословакия — Болгария 3:1 (15:5, 7:15, 15:12, 15:12); США — Нидерланды 3:0 (15:3, 15:6, 15:9).
 3 сентября: Румыния — ГДР 3:0 (15:6, 16:14, 15:7); КНДР — Нидерланды 3:1 (15:8, 15:12, 9:15, 15:8); Болгария — Китай 3:1 (8:15, 15:5, 15:5, 15:11); Польша — Чехословакия 3:2 (10:15, 15:6, 15:13, 7:15, 16:14).
 5 сентября: Румыния — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:10, 15:5); Болгария — США 3:1 (15:3, 15:17, 15:5, 15:3); СССР — КНДР 3:0 (15:6, 15:6, 15:7); Чехословакия — ГДР 3:0 (15:5, 15:7, 15:5).
 6 сентября: Польша — США 3:0 (15:4, 15:10, 15:6); ГДР — Нидерланды 3:1 (15:5, 15:9, 10:15, 15:6); СССР — Румыния 3:2 (12:15, 11:15, 15:6, 15:12, 15:8); Болгария — КНДР 3:0 (15:9, 15:13, 15:9); Чехословакия — Китай 3:0 (15:0, 15:2, 15:4).
 8 сентября: Румыния — Болгария 3:2 (10:15, 13:15, 15:9, 15:9, 15:8); Польша — КНДР 3:1 (14:16, 15:8, 15:10, 15:4); Китай — ГДР 3:2 (15:1, 4:15, 14:16, 15:9); Чехословакия — США 3:0 (15:5, 15:10, 15:3); СССР — Нидерланды 3:0 (15:2, 15:7, 15:12).
 9 сентября: США — Китай 3:2 (10:15, 10:15, 15:12, 15:8, 15:9); СССР — ГДР 3:0 (15:1, 15:2, 15:3); Румыния — Польша 3:2 (15:11, 12:15, 15:5, 12:15, 16:14); Болгария — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:7, 15:12); Чехословакия — КНДР 3:0 (15:3, 15:13, 15:5).
 10 сентября: Румыния — Чехословакия 3:2 (10:15, 11:15, 15:6, 15:8, 15:5); Польша — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:3, 15:12); ГДР — США 3:1 (15:12, 16:14, 7:15, 15:10); Китай — КНДР 3:0 (16:14, 15:10, 15:12); СССР — Болгария 3:0 (15:12, 15:7, 15:12).
 11 сентября: КНДР — США 3:2 (15:13, 15:3, 7:15, 14:16, 15:11); Румыния — Китай 3:1 (15:8, 15:8, 11:15, 15:7); СССР — Польша 3:1 (15:4, 9:15, 15:6, 15:6).
 12 сентября: Румыния — США 3:1 (12:15, 15:2, 15:4, 15:3); СССР — Чехословакия 3:0 (15:13, 15:8, 15:5); Польша — Болгария 3:0 (15:3, 15:9, 15:12); КНДР — ГДР 3:2 (15:5, 5:15, 13:15, 15:8, 15:6); Китай — Нидерланды 3:1 (15:3, 15:11, 12:15, 15:5).

Итоги

Положение команд

Медалисты 
 : Милития Кононова, Александра Чудина, Софья Горбунова, Лидия Стрельникова, Лилия Каленик, Антонина Моисеева, Лирика Иванская, Людмила Мещерякова, Алиса Галахова, Лидия Болдырева, Валентина Варкевич, Кира Горбачёва. Главный тренер — Алексей Якушев.

 : Наталия Чернат, Соня Колчериу, Дойна Иванеску, Корнелия Тимошану-Морариу, Тинела Плешояну, Елена Разванта, Родица Садовяну, Ана Зузан, Флорина Теодореску, Корнелия Тимошану, Верона Зама.

 : Барбара Чечотка-Шпыт, Мария Голимовская, Кристина Хаец-Влецал, Халина Йоско, Барбара Коцан, Тереза Конопка, Данута Кордачук, Изабелла Лаз, Халина Томашевская, Ванда Тумидаевич, Анна Верус, Ванда Зажицкая. Главный тренер — Зыгмунт Кжижановский.

Источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1956 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Париже
Август 1956 года
Сентябрь 1956 года
Международные соревнования по волейболу во Франции
Чемпионаты мира во Франции